Denis Aleksandrovitch Platonov - en russe :  - (né le  à Saratov en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre. Son fils Iouri joue en professionnel.

Biographie

Carrière en club 
En 1999, il débute avec le Kristall Saratov dans la Vyschaïa liga, le deuxième échelon russe. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2001 dans la Ligue nationale de hockey par les Predators de Nashville en , en . Il remporte la Superliga 2007 et la Coupe d'Europe des clubs champions 2008 avec le Metallourg Magnitogorsk. Le , il inscrit un quadruplé face au Salavat Ioulaïev Oufa lors d'un match de saison régulière de KHL où son équipe s'incline 6-5 en prolongations. Il décroche la Coupe Gagarine 2014 et 2016 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
KHL
 2010-2011: nommé meilleur attaquant du mois de septembre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| Kristall Saratov|| Vyschaïa liga|| 27|| 7|| 3|| 10|| 56|| || || || ||
|-
| 2000-2001|| Kristall Saratov || Vyschaïa liga || 39|| 11|| 6|| 17|| 32|| 13|| 3|| 0|| 3|| 43
|-
| 2001-2002|| Kristall Saratov || Vyschaïa liga || 50|| 18|| 14|| 32|| 96|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 47|| 8|| 9|| 17|| 49|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2003-2004|| Admirals de Milwaukee|| LAH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2003-2004|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 28|| 5|| 2|| 7|| 18|| 8|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 38|| 3|| 7|| 10|| 10|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 11|| 3|| 1|| 4|| 34|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2005-2006|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 49|| 11|| 8|| 19|| 62|| 8|| 4|| 0|| 4|| 6
|-
| 2006-2007|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 53|| 17|| 8|| 25|| 89|| 13|| 3|| 4|| 7|| 12
|-
| 2007-2008|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 57|| 16|| 11|| 27|| 74|| 13|| 3|| 4|| 7|| 19
|-
| 2008-2009|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 55|| 15|| 13|| 28|| 91|| 12|| 3|| 6|| 9|| 12
|-
| 2009-2010|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 56|| 13|| 13|| 26|| 64|| 10|| 3|| 1|| 4|| 12
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 49|| 20|| 9|| 29|| 60|| 20|| 7|| 2|| 9|| 14
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Avangard Omsk || KHL|| 22|| 1|| 10|| 11|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 20|| 3|| 2|| 5|| 10|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 50|| 9|| 12|| 21|| 55|| 7|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2013-2014 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 47|| 7|| 5|| 12|| 43|| 21|| 1|| 1|| 2|| 28
|-
| 2014-2015 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 55|| 9|| 12|| 21|| 28|| 10|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2015-2016|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 60 || 4 || 4 || 8 || 4 || 23 || 2 || 1 || 3 || 12
|-
| 2016-2017|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 51 || 4 || 6 || 10 || 12 || 18 || 2 || 3 || 5 || 8
|-
| 2017-2018|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 46 || 2 || 5 || 7 || 20 || 11 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2018-2019|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 24 || 2 || 6 || 8 || 12 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2

Références 

Naissance en novembre 1981
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur du Kristall Saratov
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Gagarine